

Patronyme 

 Jean-Pierre Gombe

Toponyme 

Gombe (prononcer Gombé) ou La Gombe est une commune de la ville de Kinshasa, connue pour abriter nombre de bâtiments officiels et diverses représentations diplomatiques.
Gombe, rivière à Kinshasa
Gombe ou La Gombe est un hameau près d'Esneux en Belgique, connu pour la Carrière de la Gombe, centre de plongée.
Gombe est la capitale de l'État de Gombe au Nigeria.
Parc national de Gombe Stream, Tanzanie